Benaguasil kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benaguasil (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benaguasil (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar